18-й чемпионат Европы по художественной гимнастике проходил в Гранаде, Испания, с 8 по 10 ноября 2002 года. В нём приняли участие спортсменки из 29 стран. Медали были разыграны в командном первенстве и в индивидуальном многоборье (комплекс упражнений со скакалкой, обручем, мячом и булавами).

Сборная России выиграла две золотые медали, сборная Украины — две серебряные и одну бронзовую медали, сборная Болгарии — одну бронзовую медаль.

Медалисты

Командное первенство

Индивидуальное многоборье

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты Европы по художественной гимнастике
Ноябрь 2002 года
Спортивные соревнования в Гранаде
Чемпионаты Европы в Испании
Художественная гимнастика
Спорт в Испании в 2002 году